Батејвија има више значења:
 Батавија, старо име за Џакарту
 Батејвија (Монтана)
 Батејвија (Њујорк)
 Батејвија (Ајова)
 Батејвија (Илиноис)
 Батејвија (Охајо)